Дада́ев — кавказская фамилия, в том числе: дагестанская и чеченская. Известные носители:
 Дадаев, Александр Николаевич (1919—2016) — советский и российский астроном, ветеран войны, старейший сотрудник Пулковской обсерватории.
 Дадаев, Заур Шарипович (род. 1982) — подозреваемый в организации и совершении убийства Бориса Немцова.
 Дадаев, Ибрагим Русланович (род. 2002) — казахстанский футболист.
  — советский и узбекский дойрист.
 Дадаев, Муслим Вахаевич (род. 1988) — российский борец вольного стиля.
 Дадаев, Саид-Эмин Муциевич (род. 1972) — чеченский боевик, полевой командир.
 Дадаев, Степан Павлович (1902—1945) — Герой Советского Союза.
 Дадаев, Усман Османович (род. 1968) — канатоходец.
 Дадаев, Феликс Гаджиевич (род. 1923) — советский и российский артист.
 Дадаев, Хамзат Юнусович (род. 1938) — чеченский художник.
 Дадаев, Юсуп Усманович (род. 1951) — российский историк, депутат Народного собрания Дагестана.

См. также 
 Додаев-Магарский — псевдоним Додашвили, Соломон Иванович, грузинский писатель, просветитель, общественный деятель.